En , Krzywe peut désigner :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Krzywe, village dans le powiat de Brzozów.
 Krzywe, village dans le powiat de Lesko.
 Krzywe, village dans le powiat de Lubaczów.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krzywe Kolano 
 Krzywe Koło

 dans la voïvodie de Lublin
 Krzywe (Lublin), un village.

 dans la voïvodie de Podlachie
 Krzywe, village dans le powiat de Suwałki.

 dans la voïvodie de Poméranie
 Krzywe Koło-Kolonia

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Krzywe, village dans le powiat d'Ełk.
 Krzywe, village dans le powiat de Giżycko.
 Krzywe (Giżycko)
 Krzywe (Mrągowo)
 Krzywe (Olecko)
 Nowe Krzywe
 Stare Krzywe
 Lac Krzywe, situé près de Olsztyn